Stajano ist der Familienname folgender Personen:
 Corrado Stajano (* 1930), italienischer Journalist
 Giò Stajano (* 1931), italienischer Schriftsteller, Schauspieler und Maler